«Пирей» () — станция Афинского метрополитена и станция Организации железных дорог Греции, открыта 28 февраля 1869 года как станция в составе Афино — Пирейской железной дороги.

Железнодорожная станция «Пирей» обслуживает линию Пирей — Салоники и линию , а также  Пирей — Аэропорт и  Пирей — Кьятон .

Ссылки 

Станции Афинского метрополитена